Kingman puede hacer referencia a:

Lugares 
 el arrecife Kingman, un pequeño arrecife de coral tropical en el norte del océano Pacífico;

Estados Unidos
 Kingman, una ciudad en el estado de Arizona;
 Kingman, un pueblo en el estado de Indiana;
 varios lugares en el estado de Kansas:
 el condado de Kingman;
 Kingman, un municipio;
 Kingman, una ciudad;
 Kingman, un territorio no organizado en el estado de Maine;
 Kingman, un municipio en el estado de Minnesota;

Personas 
 Dong Kingman (1911-2000), pintor estadounidense;
 Eduardo Kingman (1913-1997), pintor ecuatoriano;
 John Kingman (1939), matemático británico.